Il singolare dell'ATP Volvo International 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

José Luis Clerc era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Joakim Nyström ha battuto in finale 6–2, 7–5  Tim Wilkison.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1984